Кириакидис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Кириакидис, Хараламбос (род. 1998) — кипрский футболист.
 Кириакидис, Христос (в монашестве Киприан) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Киринийский.